Valgus, „kifelé fordított” helyzet elnevezése az anatómiában
 Valgus, a rózsabogárformák közé tartozó rovarnem